PGN est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 Portable Game Notation, un standard de notation des parties d'échecs.
 .
 Perusahaan Gas Negara, une compagnie gazière indonésienne semi-publique.